Intermat 

 ist eine Messe in Paris, siehe Intermat (Messe)
 bezeichnet eine Bauart der UIC-Mittelpufferkupplung